Blind Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Blind Lake (Colorado)
 Blind Lake (Louisiana)
 Blind Lake (Missaukee County, Michigan)
 Blind Lake (Montcalm County, Michigan)
 Blind Lake (Washtenaw County, Michigan)
 Blind Lake (Aitkin County, Minnesota)
 Blind Lake (Cass County, Minnesota)
 Blind Lake (Itasca County, Minnesota)
 Blind Lake (Scott County, Minnesota)
 Blind Lake (Texas)
 Blind Lake (Sanpete County, Utah)
 Blind Lake (Wayne County, Utah)

Blind Lake steht für:
 Blind Lake (Roman), Science-Fiction-Roman von Robert Charles Wilson